По мере раскрытия главной тайны перед зрителем открывается всё разнообразие персонажей телесериала, среди которых выделяются:
 владелец заправки Эд Хёрли (Big Ed Hurley) по прозвищу «Большой Эд» и его помешанная на занавесках одноглазая жена Надин, чьё визгливое причитание «Эти занавески никак не хотят вешаться» тоже стало крылатой фразой сериала;
 Маргарет Лантерман (Margaret Lanterman), эксцентричная «Дама с поленом». По всей видимости она получает психические послания от полена, которое повсюду носит с собой;
 зловещий дальнобойщик Лео Джонсон (Эрик Да Ре), занимается контрабандой наркотиков из соседней Канады. Его жена Шелли (Shelly Johnson) тайно встречается с бывшим парнем Лоры, Бобби Бригсом (Bobby Briggs);
 красивая, но несчастная хозяйка кафе Норма Дженингс (Peggy Lipton), тайная любовь «Большого Эда»;
 чудак-психиатр доктор Лоуренс Джакоби.

Примечания 

Твин Пикс
Твин Пикс